O Sistema de Ensino Energia é um sistema de ensino catarinense. É famoso por seu cursinho pré-vestibular, que obtém índices de aprovação elevados nas universidades de Santa Catarina. Com sede em Florianópolis, tem unidades nas principais cidades do estado. Oferece a escolas conveniadas apostilas para o ensino fundamental e ensino médio, as quais são revendidas para os alunos.

Ligações externas 
 

Redes de instituições de ensino do Brasil
Escolas particulares de Santa Catarina
Instituições de ensino fundamental de Santa Catarina
Instituições de ensino médio de Santa Catarina
Educação em Florianópolis